Ла-Рю-Сен-П'єрр () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Ла-Рю-Сен-П'єрр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена